Lords of the New Church puede referirse a:

 The Lords of the New Church, una banda de post punk de los años 80;
 el disco de debut de la banda The Lords of the New Church;
 la canción de 1993 de Tasmin Archer Lords of the New Church.